John de Lisle, 2. Baron Lisle ist der Name folgender Personen:

*John de Lisle, 2. Baron Lisle (1281–1337), englischer Adliger
 John de Lisle, 2. Baron Lisle (1318–1355), englischer Adliger